Nancy Wilson (jazzzangeres), Amerikaans jazzzangeres (1937–2018)
Nancy Wilson (rockzangeres), Amerikaans zangeres (1954–)